Ел Оризонте има више значења:

 Ел Оризонте (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте, Санта Елена (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оризонте (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оризонте (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Оризонте (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Оризонте (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оризонте (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оризонте (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оризонте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оризонте (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оризонте (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оризонте (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Оризонте, Хосе А. Карера Мартинез (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику